Лос Инфантес има више значења:

 Лос Инфантес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Инфантес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику